Longchi Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longchi (köping i Kina, Shandong), 
 Longchi (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar